Чжао Сяоди́н () — китайский кинооператор и фотограф. В 2005 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Дом летающих кинжалов».

Биография 
Родился в Пекине. После окончания средней школы поступил на факультет фотографии в Пекинскую киноакадемию из которой выпустился в 1989 году. Известен по работе с режиссёром Чжаном Имоу. Сотрудничество началось со съемок фильма «Герой», где основным кинооператором был Кристофер Дойл, а Сяодин работал в операторской бригаде. За их следующую совместную работу над фильмом «Дом летающих кинжалов» Сяодина номинировали на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу. Кроме работы в художественном кино участвует в съемках рекламных фильмов и является вице-президентом Китайского общества кинооператоров.

Фильмография 
  — «Войны разводов» ()
  — «Временный отец» ()
  — «Наполовину муж» ()
  — «Влюбленные глупцы» ()
  — «Весеннее метро» ()
  — «Дом летающих кинжалов» ()
  — «Путь в тысячу миль» ()
  — «Проклятие золотого цветка» ()
  — «Баскетбол в стиле Кунг-Фу» ()
  — «Дети Хуанши» ()
  — «Императрица и воины» ()
  — «Женщина, пушка и лапша» ()
  — «Настоящая легенда» ()
  — «Большой солдат» ()
  — «Цветы войны» ()
  — «Убийцы» ()
  — «Возвращение» ()
  — «Великая стена» ()
  — «Тень» ()
  — «Одна секунда» ()

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Интервью Чжао Сяодина

Выпускники Пекинской академии кино
Лауреаты премии «Спутник»